geografische benamingen in Portugal:
São José (Lissabon)
São José da Lamarosa
São José de São Lázaro
São José (Ponta Delgada)
São José (Viseu)

geografische benamingen in Brazilië:
São José dos Campos (microregio) 
São José dos Campos (stad) 
São José (Santa Catarina), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina